est la formule brute de plusieurs isomères.

 Aldéhyde
lactaldéhyde ou 2
R-lactaldéhyde, numéro CAS 
 S-lactaldéhyde, numéro CAS 
 3-hydroxypropanal, numéro CAS 

 Acide carboxylique
 acide propanoïque, numéro CAS 

 Ester
 formiate d'éthyle, numéro CAS 
 acétate de méthyle, numéro CAS 

 Composé cyclique
 diméthyldioxirane, numéro CAS 
 dioxolane, numéro CAS  	4362-13-4